FLNC steht für:

 Filamin C, Protein, siehe Filamin#Filamin C
 Nasdaq-Index für Fluence Energy, Inc.
 Frontu di Liberazione Naziunalista Corsu, Korsische Nationale Befreiungsfront

Abkürzung